Distrito 8 o distrito VIII puede hacer referencia a: 

 En 
 el distrito 8 de Badalona.
 el distrito 8 de Baracaldo.
 el distrito 8 de Barcelona.
 el distrito 8 de Bilbao.
 el distrito 8 de Madrid.
 el distrito 8 de Málaga.
 el distrito 8 de Valencia.

En otros países
 el distrito VIII de Budapest, Hungría.
 el distrito 8 de Düsseldorf, Alemania.
 el distrito 8 de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.
 el VIII Distrito de París, Francia.
 el distrito 8 de Zúrich, Suiza.